Калище — бывшая деревня, была упразднена в 1959 году, территория включена в состав рабочего посёлка Сосновый Бор, получившего в 1973 году статус города.

Название 
Упоминания топонима «Калище» в Писцовых книгах Водской пятины 1500 года нет.

Существует версия, что происхождение названия деревни связано с добычей железа из болотной руды в особых котлах — калищах. Ижорское название деревни — Vääskylä, этимология его не ясна, можно встретить предположительный перевод с финского — «раковая деревня».

По другой версии, топоним «Калище» прибалтийско-финского происхождения, может быть объяснен от корня «kala» — «рыба», дополненным окончанием -si, характерным для ряда финских поселений.

В городе Сосновый Бор, в состав которого входит деревня, долгое время для объяснения топонима использовалась ничем не подтвержденная легенда о причастности к именованию деревни Петра I: «Рассказывают, что, выбирая удобный причал для кораблей в Копорской губе Финского залива, Пётр I остановился на берегу реки Коваши и приказал вестовому калить (разогревать) на костре щи, которые царь предпочитал другим яствам и которые возили за ним. Пётр крикнул: «Кали щи!» (то есть готовь  еду).  Был  устроен  привал,  а  адъютант  на  своей  карте  поставил  в  этом  месте  точку  и  написал  «Калищи» слитно, должно быть не придав этому значения».

История 
Ижорско-финская деревня Калище является одним из древних селений на берегу реки Коваши.

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается как мыза .

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, она обозначена как .

На «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года, как деревня Колица.

В 15 марта 1753 года по инициативе М. В. Ломоносова от императрицы Елизаветы Петровны последовал указ об учреждении стекольной фабрики. Фабрика была основана в Усть-Рудице, при этом Ломоносову даровалось ещё 4 деревни, в том числе деревня Калищи, откуда на фабрику набирали работников. Одним из основных изделий, выпускаемых Усть-Рудицкой фабрикой, было цветное непрозрачное стекло — смальта. После смерти Ломоносова фабрика была закрыта, на её месте ныне стоит гранитный обелиск.

Селение Старые Колища упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года.

С 1838 года упоминается стекольный завод в деревне Ста́рое Ка́лище, принадлежавший штаб-ротмистру барону Якову Яковлевичу Икскулю.

СТАРЫЯ КАЛИЩА — деревня, при ней стеклянный деревянный завод, принадлежит гвардии штабс-ротмистру барону Икскулю, число жителей по ревизии: 94 м. п., 78 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года записаны деревни:
 Wääskölä, Alt Wäskälä (Старые Калища), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-эурямёйсет — 37 м. п., 37 ж. п., всего 74 человека, ижоры — 50 м. п., 52 ж. п., всего 102 человека
 Alt Kalisch Glasfabrik (Старые Калища, стекольный завод), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 25 м. п., 31 ж. п., всего 56 человек

Согласно 9-й ревизии 1850 года деревня называлась Старые Колищи и принадлежала штаб-ротмистру Якову Борисовичу Икскулю.

КАЛИЩИ СТАРЫЕ — деревня барона Искуля, по просёлочной дороге, число дворов — 34, число душ — 93 м. п. (1856 год)

В 1860 году деревня Старые Калищи насчитывала 37 дворов, к западу от деревни находилась часовня.

КАЛИЩИ СТАРЫЕ — деревня владельческая при реке Коваше, по левую сторону шоссе приморского просёлочного тракта, в 51 версте от Петергофа, число дворов — 34, число жителей: 86 м. п., 101 ж. п. (1862 год)

В 1870 году завод, земли и деревня были проданы Анатолию Демидову. Затем завод в 1896 году был продан «Северному стекольному промысловому обществу», основанному в 1894 году. На заводе началось производство зеркального стекла.

В XIX — начале XX века, деревня административно относилась ко 2-му стану Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1908 году в связи с началом строительства участка железнодорожной линии от станции Лебяжье до станции Веймарн, который соединял Балтийскую линию Северо-Западной железной дороги с Нарвской (Гдовской) линией, были заложены три однотипных станции: Калище, Копорье, Веймарн. Напротив станции Калище, на правом берегу реки Коваши, и находился стекольный завод «Северного стекольного промыслового общества».

С 1917 по 1923 год деревня Старое Калище входила в состав Ковашевской волости Петергофского уезда.

С 1923 года, в составе Старо-Калищенского сельсовета Гатчинского уезда.

С февраля 1927 года, в составе Калищенского сельсовета Ораниенбаумской волости. С июля 1927 года, в составе Ораниенбаумского района.

По данным 1933 года деревня называлась Старое Калище и являлась административным центром Калищенского сельсовета Ораниенбаумского района, в который входили 7 населённых пунктов: деревни Долгово, Липово, Ракопежь, Ручьи, Старое Калище и выселок Завод Калище, общей численностью населения 1547 человек.

По данным 1936 года в состав Калищенского сельсовета входили 7 населённых пунктов, 357 хозяйств и 6 колхозов. Центр сельсовета был в деревне Калищи Старые.

В 1958 году в деревне начинается строительство временного посёлка, ГРЭС-16, завода котельно-вспомогательного оборудования (ставшего 25 июня 1962 года Калищенским заводом металлоконструкций) и предприятия «Радон».

1 мая 1959 года деревня была включена в черту рабочего посёлка Сосновый Бор.

В сентябре 1967 года началось строительство Ленинградской АЭС.

В 1973 году посёлок Сосновый Бор обрёл статус города.

Настоящее 
Территория бывшей деревни Калище ныне располагается в черте города Сосновый Бор. Также рядом расположена деревня Новое Калище.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1959 году
Населённые пункты, вошедшие в состав других населённых пунктов
Сосновый Бор (город)
Исчезнувшие населённые пункты Ленинградской области